Деалу Маре има више значења:

 Деалу Маре (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Деалу Маре (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Деалу Маре (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Деалу Маре (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Деалу Маре (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Деалу Маре (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Деалу Маре (Гушоени), насеље у округу Валча у Румунији
 Деалу Маре (Јонешти), насеље у округу Валча у Румунији
 Деалу Маре (Галича), насеље у округу Валча у Румунији
 Деалу Маре (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији